CWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Center Island (Washington) (Stati Uniti)
 CWS – coffee water service – acronimo in uso nel settore del food & beverages. Identifica un nuovo segmento di mercato del servizio di distribuzione (con macchine e o erogatori automatici e o semiautomaticI) di bevande calde e fredde, presente nei luoghi di lavoro come gli uffici direzionali, sale d'attesa, evoluzione del segmento OCS (Office Coffee Service).